Une veine jugulaire (du lat. jugulum, « gorge ») est une veine présente dans le cou ; il en existe quatre paires :
 la veine jugulaire interne,
 la veine jugulaire externe,
 la veine jugulaire antérieure,
 la veine jugulaire postérieure.